Ondřejov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Gemeinde im Okres Pelhřimov, siehe Ondřejov u Pelhřimova
 Gemeinde im Okres Praha-východ, siehe Ondřejov u Prahy
 Ondřejov, Ortsteil von Perštejn, Okres Chomutov
 Ondřejov, Ortsteil von Pláně, Okres Plzeň-sever
 Ondřejov, Ortsteil von Rýmařov, Okres Bruntál
  Ondřejov u Kaplice , aufgelassener Ort auf dem  Truppenübungsplatz Boletice, Okres Český Krumlov

Siehe auch:
 Sternwarte Ondřejov